

Codes, sigles et abréviations

Codes 
IB est un code pouvant désigner :
 Iberia (Espagne), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Îles Baléares, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole ;
 Baccalauréat international (International Baccalaureate) ;
 Saturn IB, une fusée ;
 Interactive Brokers, une entreprise américaine de courtage en ligne.

Abréviations 
IB est une abréviation pouvant faire référence à :
 ib. pour « Ibidem », locution latine signifiant « même endroit » ;
 IB pour Ibrahim Coulibaly,  militaire et chef rebelle ivoirien ;
 IB pour Interface Builder, outil de développement d'interface graphique pour des applications tournant sur Mac OS X ;
 IB pour InfiniBand, bus d'ordinateur à haut-débit.

 Autres 
 Ib (イヴ Ivu) est un jeu vidéo RPG d'horreur psychologique, sorti en 2012
 Dans la religion égyptienne antique, et plus particulièrement dans la théorie égyptienne de la composition de l'être, ib est le nom du , qui est un concept métaphysique tout en étant lié à l'organe biologique du même nom .

Voir aussi 
 eBay

Notes et références